Alfonso Silva Placeres – calciatore spagnolo, centrocampista
 Ayoze Placeres – calciatore spagnolo
 Facundo Placeres – calciatore uruguaiano
 Pedro Tanausú Domínguez Placeres – calciatore spagnolo, attaccante